La Coupe de Hongrie de football est une compétition de football ouverte aux clubs amateurs et professionnels de Hongrie.

Histoire 

La Coupe de Hongrie est créée en 1909 par la Fédération de Hongrie de football.

La finale se joue en un match unique jusqu'en 1992 où elle est jouée en matchs aller-retour, à part en 1977 où une phase de groupe concernant quatre équipes détermine le vainqueur. Ce format est conservé jusqu'en 1998 où l'on repasse à une finale en match unique. La finale aller-retour est reprise à partir de 2008.
Jusqu'en 1986, en cas de match nul, la finale est rejouée, et ce autant de fois que nécessaire : la finale de 1934 se joue trois fois. Depuis 1986, on procède aux tirs au but en cas de match nul après la prolongation.

Depuis la création des Coupes d'Europe, le vainqueur de la Coupe de Hongrie se qualifie pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de la saison suivante. Après la disparition de cette dernière, le vainqueur est qualifié pour la Coupe UEFA devenue Ligue Europa. 

Le Ferencváros TC est le club le plus titré de la compétition avec 23 victoires finales.

Palmarès

Bilan par club

Notes et références 

Compétition de football en Hongrie
Hongrie